Pyskowice:
 Pyskowice
 Pyskowice (stacja kolejowa)
 Dekanat Pyskowice
 Pyskowice (województwo dolnośląskie)
 Pyskowice Miasto
 Remedium Pyskowice